Николай Кириллович Антипов () — советский партийный и государственный деятель. Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР, председатель Комиссии советского контроля при СНК СССР (1935—1937).

Член ЦИК СССР 1—7 созывов, член ЦК ВКП(б) (1924—1937), кандидат в члены Оргбюро ЦК ВКП(б) (1924—1925, 1928—1930). Расстрелян в 1938 году, реабилитирован посмертно.

Биография 

Родился в Старорусском уезде Новгородской губернии в семье батрака.

После окончания технического училища работал слесарем на заводах Санкт-Петербурга. В 1912 году вступил в ряды РСДРП(б), за революционную деятельность неоднократно подвергался арестам. В 1917 году был избран членом Петроградского комитета РСДРП(б) и депутатом Петроградского Совета, в октябре 1917 года — членом президиума Петроградского центрального совета фабзавкомов. С декабря 1917 года являлся членом президиума и заместителем председателя ВСНХ РСФСР.

В августе 1918 года был назначен заместителем председателя, а затем (в январе 1919) — председателем Петроградской ЧК, сменил В.Н. Яковлеву.

С 1919 года являлся секретарем Казанского губернского комитета РКП(б), председателем Казанского губернского исполкома и членом РВС Запасной армии РСФСР.

В 1920 году был избран членом Президиума ВЦСПС. С 1923 года — секретарь Московского комитета РКП(б), в 1924 году — заведующий организационно-распредительным отделом ЦК ВКП(б). С 1925 года — первый секретарь Уральского областного комитета ВКП(б), с 1926 года — второй секретарь Ленинградского губернского исполкома ВКП(б) и секретарь Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б).

С 1928 по 1931 год — народный комиссар почт и телеграфа СССР, в 1930—1934 годах возглавлял Всесоюзный совет физической культуры при ЦИК СССР.

В 1931 году был назначен заместителем наркома рабоче-крестьянской инспекции СССР. Одновременно входил в состав Президиума ЦКК ВКП(б). В 1931—1934 годах — председатель Комитета по изобретательству при Совете Труда и Обороны СССР. В 1934—1937 годах — член Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР, в 1934—1935 годах — заместитель председателя Комиссии советского контроля при СНК СССР.

В апреле 1935 года был назначен председателем комиссии советского контроля при СНК СССР и заместителем председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Одновременно с 1935 по 1937 год — заместитель председателя Совета Труда и Обороны СССР.

Арестован 21 июня 1937 года. Исключён из рядов ВКП(б). На следствии бывший петроградский чекист оговорил множество подчиненных, знакомых и партийных товарищей, чем продлил себе жизнь до лета 1938 г. Внесен в списки «Москва-центр» по 1-й категории от 19 апреля 1938 г., затем 27 июля 1938 г. («за» Сталин и Молотов). 28 июля 1938 года Военной Коллегией Верховного суда СССР (ВКВС СССР) был приговорён к расстрелу. Расстрелян в ночь на 29 июля того же года вместе с И. С. Уншлихтом, И. А. Пятницким, Я. Э. Рудзутаком, В. Г. Кнориным, М. Л. Рухимовичем и другими. Место захоронения — спецобъект НКВД «Коммунарка».

30 июня 1956 года определением ВКВС СССР посмертно реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Николай Кириллович Антипов на сайте «Хронос.ру»
 [www.az-libr.ru/Persons/0DK/bf24b184/index.shtml Николай Кириллович Антипов на сайте «az-libr.ru»]
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg08006.htm 
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg09213.htm

Революционеры России
Члены ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Народные комиссары почт и телеграфов СССР
Кандидаты в члены Оргбюро ЦК ВКП(б)
Члены ЦИК СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Казнённые политики
Посмертно реабилитированные в СССР

Первые секретари Уральского обкома ВКП(б)
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Спортивные функционеры СССР
Казнённые в 1938 году
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР

Чекисты